Кубок Шпенглера 2019 — 93-й традиционный турнир Кубок Шпенглера, который прошёл с 26 по 31 декабря 2019 года в швейцарском Давосе.

Арена 
Матчи прошли на Айсштадион Давос. Вместимость арены составляет 7800 человек.

Сезоны

Участники турнира 
В 2019 году Кубок Шпенглера прошёл в 93-й раз с 26 по 31 декабря. В нём приняли участие: хозяева турнира — швейцарский «Давос», традиционный участник турнира — сборная Канады, чешский клуб — Оцеларжи Тршинец. В соревновании также приняли участие финский ТПС, швейцарский Амбри-Пиотта и Салават Юлаев из КХЛ.

  Амбри-Пиотта
  Сборная Канады
  ТПС
  Оцеларжи Тршинец
  Давос
  Салават Юлаев

Регламент турнира 
Команды были поделены на группы Торриани и Каттини, в каждой группе команды сыграли круговой системе в один круг. Победители групп напрямую вышли в полуфинал, остальные клубы сыграли в четвертьфинале за право выйти в полуфинал. В четвертьфинале команда, занявшая второе место в группе Торриани, сыграла с командой, занявшей третье место в группе Каттини, победитель четвертьфинала сыграл с 1-м местом группы Торриани. В другом четвертьфинале команда, занявшая второе место в группе Каттини, сыграла с командой, занявшей третье место в группе Торриани, победитель играл с 1-м местом группы Каттини. Победители в полуфинале сыграли в финале. Матча за 3-е место не предусматривается. Если на групповой стадии команды имеют одинаковое количество очков, то они распределяются по местам так: 1) по разнице шайб, 2) по количеству забитых голов.

Судьи

Групповой этап

Группа Торриани 

 Примечание.
И — игры, В — выигрыши в основное время, ВО — выигрыши в овертайме, ВБ — выигрыши в серии буллитов, ПБ — поражение в серии буллитов, ПО — поражение в овертайме, П — поражение в основное время, ШЗ — забитые шайбы, ШП — пропущенные шайбы, % очков — Процент набранных очков от всех возможных, О — набранные очки.

Матч 1

Матч 3

Матч 5

Группа Каттини 

Примечание.

И — сыгранные матчи, В — выигрыши в основное время, ВО — выигрыши в овертайме, ВБ — выигрыши в серии буллитов, ПБ — поражение в серии буллитов, ПО — поражение в овертайме, П — поражение в основное время, ШЗ — забитые шайбы, ШП — пропущенные шайбы, % очков — Процент набранных очков от всех возможных, О — набранные очки.

Матч 2

Матч 4

Матч 6

Плей-офф

Сетка плей-офф

Четвертьфинал 
Матч 7

Матч 8

Полуфинал 
Матч 9

Матч 10

Финал 
Матч 11

Итоговое положение команд 

Поскольку матча за 3-е место не проводится, обе команды, проигравшие в полуфиналах, признаются бронзовыми призёрами.

Места 5-6 определяются по следующим показателям: 1) очки, набранные на групповом этапе, 2) разница шайб на групповом этапе, 3) забитые голы на групповом этапе.

Победитель

Посещаемость матчей

По командам 

Данные на 1 января

По группам

См. также 

 Кубок Шпенглера
 Континентальная хоккейная лига
 KHL World Games

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Турнир на спортивном сайте Чемпионат 

Хоккей
2019 год в хоккее
Кубок Шпенглера
Хоккей